Ивановка () — село в Александрийском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 188 человек. Почтовый индекс — 28040. Телефонный код — 5235. Код КОАТУУ — 3520382102.

Местный совет 
28043, Кировоградская обл., Александрийский р-н, с. Головковка, ул. Октябрьская, 50

Ссылки 
 Ивановка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Александрийского района